Зелёный мыс — название ряда географических объектов.

Железная дорога 
 Зелёный Мыс — остановочный пункт Грузинской железной дороги в посёлке Махинджаури в составе района Мцване-Концхи муниципалитета Батуми.
 Зелёный мыс — остановочный пункт Свердловской железной дороги в городском округе Первоуральск Свердловской области.

Мысы 
 Зелёный мыс — мыс на полуострове Кап-Вер, в Сенегале.
 Зелёный — мыс в Уссурийском заливе, во Владивостоке.
 Зелёный — мыс в Авачинском заливе, на Камчатке.
 Зелёный — мыс на Белом море, в Карелии.

Населённые пункты 
 Зелёный Мыс — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Зелёный Мыс — хутор в Азовском районе Ростовской области.
 Мцване-Концхи () — посёлок в муниципалитете Батуми, рядом с Ботаническим садом.

Санатории и дома отдыха 
 «Зелёный мыс» — санаторий на берегу Верх-Нейвинского пруда в Свердловской области.
 «Зелёный мыс» — санаторий на берегу Нижне-Качканарского водохранилища в Свердловской области.
 «Зелёный мыс» — база отдыха на берегу Волчихинского водохранилища в Свердловской области.

Судоходство 
 Зелёный Мыс — бывший морской порт на Колыме, морской терминал морского порта Тикси, а также портовой посёлок при нём, административно относящийся к посёлку Черскому Нижнеколымского района Якутии.

Прочее 
 Зелёный Мыс — бывший посёлок вахтовиков Чернобыльской АЭС близ села Страхолесья, а также название этого села в 1986—1991 гг.

См. также 
 Острова Зелёного Мыса — официальное русское наименование государства Кабо-Верде до 1986 года.

Примечания